Miejscowości w Polsce: 
 Brzeźnik – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. bolesławieckim, w gminie Bolesławiec 
 Brzeźnik – wieś w woj. mazowieckim, w pow. węgrowskim, w gminie Wierzbno

Góry w Polsce:
 Brzeźnik (szczyt) – wzniesienie w Rudawach Janowickich

Zobacz też
 Brzeźniki